Freikugel steht für:

 Freikugeln. Prosaische und poetische Schüsse in Erzählungen, Novellen und Gedichten, Textsammlung von Georg Döring (Schriftsteller) (1824)
 Freikugel (französisch Balle Franche), Roman von Gustave Aimard (1861)

Freikugeln steht für:

 Freikugeln, Schnellpolka von Johann Strauss Sohn (1868)

Siehe auch:
 Freischütz (Begriffsklärung)